

Astronomia 
 S4 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S4 – una delle frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S4 – codice vettore IATA di SATA International

Medicina 
 S4 – quarta vertebra sacrale
 S4 – quarto nervo spinale sacrale

Sport 
 S4 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail

Trasporti 
 linea S4 del servizio ferroviario suburbano di Milano

Altro 
 Audi S4 – automobile della Audi
 Coolpix S4 – fotocamera della Nikon
 Lancia Delta S4 – automobile da rally della Lancia
 Nikon S4 – fotocamera della Nikon
 S4 League – abbreviazione del videogioco

 S-4 – missile balistico